Рива-Паласио () — название в честь Висенте Рива Паласио. Может означать:
 Рива-Паласио — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Рива-Паласио — крупнейшая колония меннонитов в Боливии.
 Рива-Паласио — минный тральщик ВМС Мексики. См. также 
 Рива
 Паласио